Magnitski ou Magnitsky peut désigner :

Patronyme 

 Mikhaïl Magnitski (1778-1844), gouverneur de Simbirsk  ;
 Sergueï Magnitski (1972-2009), avocat fiscaliste ou - plus certainement - comptable russe dont le décès en prison a attiré l'attention des médias internationaux ;
 Loi Magnitski (Magnitsky Act), loi américaine.